Турнір проводився вперше.

Перемогли Елісе Мертенс та Орина Соболенко, здолавши в фіналі пару  Габріела Дабровскі / Луїза Стефані з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання

Draw 

J&T Banka Ostrava Open - Doubles
2020 у чеському спорті